Игорь Капустин:
 Капустин, Игорь Алексеевич (род. 1957) — советский хоккеист.
 Капустин, Игорь (род. 1979) — латвийский футболист. Примечания